Jacqueline Seifriedsberger (ur. 20 stycznia 1991 w Ried im Innkreis, Górna Austria) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka SC Waldzell-Oberoesterreich. Brązowa medalistka mistrzostw świata w konkursie indywidualnym (2013) i dwukrotna wicemistrzyni świata w konkursach drużyn mieszanych (2013 i 2017), złota medalistka mistrzostw świata juniorów (2008).

Przebieg kariery 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 13 sierpnia 2003 podczas letnich zawodów Pucharu Kontynentalnego w austriackim Bischofshofen, zajmując jedenastą pozycję. 1 marca 2006 po raz pierwszy stanęła na podium, zajmując trzecie miejsce w Zaō. Później sześciokrotnie zwyciężyła w letnich konkursach Pucharu Kontynentalnego.

Po raz pierwszy na mistrzostwach świata juniorów wystąpiła w 2006 w Kranju, zajmując tam szóstą pozycję. Później jeszcze pięciokrotnie startowała w MŚJ. Najwyższe miejsce zajęła 28 lutego 2008 w Zakopanem, zdobywając złoty medal.

W mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym zadebiutowała w 2009 w Libercu, zajmując 12. miejsce, a dwa lata później w Oslo uplasowała się na 31. pozycji. 22 lutego 2013 w Val di Fiemme zdobyła indywidualnie brązowy medal, a dwa dni później została drużynową wicemistrzynią świata (w konkursie mieszanym).

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 13. miejsce, po skokach 84 m i 82,5 m. 12 lutego 2012 po raz pierwszy w konkursie PŚ stanęła na podium w Ljubno, zajmując 3. miejsce. Pierwsze zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata odniosła 3 lutego 2013 w Sapporo.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty J. Seifriedsberger na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Seifriedsberger na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Seifriedsberger na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Zaō – 1 marca 2006 (3. miejsce)
  Villach – 14 stycznia 2007 (2. miejsce)
  Pöhla – 15 sierpnia 2007 (1. miejsce)
  Bischofshofen – 18 sierpnia 2007 (3. miejsce)
  Park City – 2 września 2007 (3. miejsce)
  Notodden – 11 grudnia 2007 (3. miejsce)
  Notodden – 12 grudnia 2007 (3. miejsce)
  Toblach – 23 stycznia 2008 (3. miejsce)
  Zaō – 8 marca 2008 (2. miejsce)
  Park City – 12 grudnia 2008 (3. miejsce)
  Braunlage – 15 stycznia 2011 (3. miejsce)
  Ramsau – 19 lutego 2011 (3. miejsce)
  Zaō – 9 marca 2011 (2. miejsce)
  Notodden – 9 grudnia 2011 (3. miejsce)
  Notodden – 12 grudnia 2014 (1. miejsce)
  Notodden – 13 grudnia 2014 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Pöhla – 13 sierpnia 2008 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 17 sierpnia 2008 (3. miejsce)
  Oberwiesenthal – 20 sierpnia 2010 (1. miejsce)
  Oberwiesenthal – 21 sierpnia 2010 (1. miejsce)
  Lillehammer – 11 września 2010 (2. miejsce)
  Oslo – 18 września 2010 (3. miejsce)
  Falun – 26 września 2010 (2. miejsce)
  Liberec – 1 października 2010 (2. miejsce)
  Oberwiesenthal – 19 sierpnia 2011 (1. miejsce)
  Trondheim – 10 września 2011 (1. miejsce)
  Trondheim – 11 września 2011 (2. miejsce)
  Lillehammer – 8 września 2012 (2. miejsce)
  Lillehammer – 9 września 2012 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Villach – 11 lipca 2015 (1. miejsce)
  Villach – 12 lipca 2015 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 Profil w serwisie fis-ski.com 
 

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Urodzeni w 1991
Austriackie skoczkinie narciarskie
Austriaccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Ried im Innkreis